Pascal Paoli était un homme politique et général corse.
 Un navire mixte de la SNCM, le Pascal Paoli a été nommé en son honneur. 
 Le musée Pascal Paoli a été nommé en son honneur.
 la Communauté de communes Pasquale Paoli est une communauté de communes rassemblant 42 communes du Centre-Corse